Ludvík Karel Pruský (Fridrich Ludvík Karel; 5. listopadu 1773, Postupim – 28. prosince 1796, Berlín) byl pruský princ, druhý syn a třetí potomek pruského krále Fridricha Viléma II. a jeho druhé manželky Frederiky Luisy Hesensko-Darmstadtské.

Život

Manželství a potomci 
26. prosince 1793 se dvacetiletý Ludvík Karel v Berlíně oženil s o pět let mladší vévodkyní Frederikou, dcerou meklenbursko-střelického velkovévody Karla II. a jeho první manželky Frederiky Hesensko-Darmstadtské. Jeho starší bratr Fridrich Vilém se oženil s její starší sestrou Luisou.

Za tři roky manželství se jim narodily tři děti:

 1. Fridrich Pruský (30. 10. 1794 Berlín – 27. 7. 1863 tamtéž), pruský princ
 ⚭ 1817 Luisa Anhaltsko-Bernburská (30. 10. 1799 Ballenstedt – 9. 12. 1882 Düsseldorf)
 2. Karel Pruský (26. 9. 1795 Berlín – 6. 4. 1798 tamtéž)
 3. Bedřiška Vilemína Pruská (30. 9. 1796 Berlín – 1. 1. 1850 Dessau)
 ⚭ 1818  Leopold IV. Anhaltský (1. 10. 1794 Dessau – 22. 5. 1871 tamtéž), princ askánský a vévoda Anhaltska

Princ Ludvík Karel zemřel 28. prosince 1796 ve věku 23 let na záškrt.

Vdova Frederika se ještě dvakrát vdala a posledním sňatkem se stala hannoverskou královnou.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 5. listopadu
Narození v roce 1773
Narození v Postupimi
Úmrtí 28. prosince
Úmrtí v roce 1796
Úmrtí v Berlíně
Hohenzollernové
Pruští princové
Zemřelí na infekční onemocnění
Muži